Tommy Paul era il campione in carica del torneo singolare ragazzi, ma non ha preso parte a questa edizione (superamento limite età).

Geoffrey Blancaneaux è diventato campione battendo in finale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 1-6, 6-3, 8-6.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Mate Valkusz (terzo turno)
  Ulises Blanch (secondo turno)
  Yosuke Watanuki (primo turno)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Chung Yunseong (secondo turno)
  Jurabeck Karimov (terzo turno)

  Miomir Kecmanovic (terzo turno)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Felix Auger-Aliassime (finale)
  Jurij Rodionov (secondo turno)
  Wu Yibing (secondo turno)
  Genaro Alberto Oliveri (quarti di finale)
  John McNally (secondo turno)
  Youssef Hossam (primo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2016